Municipio de Elyria puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elyria (condado de Valley, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Valley.
 Municipio de Elyria (condado de Lorain, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lorain.